Соревнования по боксу в весовой категории до 60 килограмм среди женщин на чемпионате мира 2018 года прошли с 15 по 24 ноября. Приняли участие 38 спортсменок из 38 стран мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Примечания 

Чемпионат мира по боксу среди женщин 2018